Campeonato mundial de bádminton de 2006 - Individual masculino
Campeonato mundial de bádminton de 2006 - Dobles masculino
Campeonato mundial de bádminton de 2006 - Individual femenino
Campeonato mundial de bádminton de 2006 - Dobles femenino
Campeonato mundial de bádminton de 2006 - Dobles mixto

Primeras rondas

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Parte 4

Rondas finales

Jugadoras participantes en Individual femenino 

Campeonato mundial de bádminton de 2006